I Gemayel sono una famiglia libanese di religione Cristiano maronita.

Pierre Gemayel (1905-1984) fondatore delle Falangi Libanesi, padre di Amin e Bashir.
Maurice Gemayel (1910-1970), uomo politico libanese e presidente della FAO dal 1965 al 1969, cugino e cognato di Pierre, avendo quest'ultimo sposato Genevieve Gemayel, sorella di Maurice.
Bashir Gemayel (1947-1982) Presidente della Repubblica libanese, assassinato nel 1982 in un attentato dinamitardo.
Amin Gemayel (1942-vivente) Presidente della Repubblica libanese dal 1982 al 1988.
Pierre Amin Gemayel (1972-2006), figlio di Amin, era ministro dell'industria del Libano quando fu assassinato il 21 novembre 2006.
Sami Gemayel (1980-vivente) figlio di Amin, e attuale presidente dell Falangi libanesi
Nadim Gemayel (1982-vivente) figlio di Bashir e deputato all'Assemblea nazionale libanese